Zálší può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zálší – comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Zálší – comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice